Слово конкорд происходит от имени древнеримской богини Конкордии, богини согласия и взаимопонимания.

Основные значения 
 Конкорд (Aérospatiale-BAC Concorde) — сверхзвуковой пассажирский самолёт.
 Сражения при Лексингтоне и Конкорде — в ходе войны за Независимость США около города Конкорд, штат Массачусетс. 
 Конкорд (сорт груш) — сорт груш, выведенный в Великобритании
 Конкорд (компания) — компания Евгения Пригожина
 Конкорд (музыка) — тип созвучия в системе старомодальной гармонии
 Конкорд (вокальный ансамбль) — украинский вокальный секстет
 Площадь Согласия () — центральная площадь Парижа, памятник градостроительства эпохи классицизма.

Топонимы

Австралия 
 Конкорд (Новый Южный Уэльс)

Великобритания 
 Конкорд (Сандерленд)

Канада 
 Конкорд (Онтарио)

США 
 Конкорд (Калифорния)
 Конкорд (Кентукки)
 Конкорд (Массачусетс)
 Конкорд (река)
 Конкорд (Мичиган)
 Конкорд (Миссури)
  — тауншип в штате Миссури.
 Конкорд (Нью-Гэмпшир), столица штата
 Конкорд (Статен-Айленд), Нью-Йорк
 Конкорд (Северная Каролина)
 Конкорд (Огайо)
 Конкорд (Теннесси)
 Конкорд (Вермонт)
 Конкорд (Вирджиния)
 Конкорд (Висконсин)
 Конкорд (район, Мичиган)
 Конкорд (район, Миннесота)
 Конкорд (район, Огайо)
 Конкорд (район, Пенсильвания)

Франция 
 Конкорд () — пересадочный узел линий 1, 8 и 12 Парижского метрополитена.